Le nom David Collins peut désigner :
 David Collins (1754-1810), officier de marine et administrateur colonial britannique ;
 David Collins (1969- ), rameur olympique américain ;
 David Collins (1972- ), homme politique gilbertin et président du Comité national olympique gilbertin.